EWWL Trocal liga za 2003/04 je bila peta sezona Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je jedanaest klubova iz pet država, a prvakom je prvi put u povijesti postala ekipa Gospić Industrogradnje.

Sudionici 
  Gustino Powers, Wels
  Troglav, Livno
  Željezničar, Sarajevo
  Trocal Jedinstvo, Tuzla
  Gospić Industrogradnja, Gospić
  Šibenik Jolly JBS, Šibenik
  Croatia, Zagreb
  Universiteti, Priština
  Merkur, Celje
  Lek Ježica, Ljubljana
  Postaja Center, Maribor

Ljestvice i rezultati

Final Four 
Igrano u Gospiću 12. i 13. ožujka 2004.

Poveznice 
 MŽRKL

Izvori 
 wayback arhiva, sport.hrt.hr, EWWL Trocal liga 2003./04.
 IWBL liga, povijest, pristupljeno 24. listopada 2013.
 sportnet.hr, Troglav izbačen iz TROCAL lige , objavljeno 12. siječnja 2004., pristupljeno 1. studenog 2016.

2003-04